Phialemonium är ett släkte av svampar. Phialemonium ingår i familjen Cephalothecaceae, ordningen Sordariales, klassen Sordariomycetes, divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Phialemonium